Калидромон — греческий топоним. Может означать:

 Калидромон — горы.
  — деревня.